Галац — город в Румынии.
 Галац (жудец) — административно-территориальная единица в Румынии.